

Geografia

Austria 
 Seewalchen – frazione di Seekirchen am Wallersee, città nel distretto di Salzburg-Umgebung (Salisburghese)
 Seewalchen am Attersee – comune nel distretto di Vöcklabruck (Alta Austria)